OPPOSITIE is een Nederlandse politieke jongerenorganisatie (PJO), opgericht op 26 oktober 2015. OPPOSITIE is verbonden aan de politieke partij DENK. OPPOSITIE had eind 2019 ongeveer 100 leden.

Missie en activiteiten 
De zelfverklaarde missie van OPPOSITIE is om "jongeren te betrekken bij de politiek middels een kritisch-humoristische blik op politiek Den Haag". OPPOSITIE doet dit middels acties, informatieve uitjes, politieke trainingen voor leden, thema-avonden en ledenbijeenkomsten. Zo wil OPPOSITIE jongeren motiveren en stimuleren om een actieve rol te spelen in de politiek en in de maatschappij.

Daarnaast werkt OPPOSITIE samen met andere PJO's, politieke partijen en andere organisaties samen in de jongerenbeweging Coalitie-Y.

Controverse 
In 2017 kwam OPPOSITIE in het nieuws door het verwijt dat haar toenmalig voorzitter Enes Yiğit werd beschuldigd voor DENK verschillende troll-accounts te beheren om zo de publieke opinie te beïnvloeden.

DENK
Nederlandse politieke jongerenorganisatie